

Geografia

Austria 
 Heiligenblut am Großglockner – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Niemcy 
 Heiligenblut bei Spalt – dzielnica Spalt